Debluë ist der Familienname folgender Personen:

 François Debluë (* 1950), Schweizer Schriftsteller
 Henri Debluë (1924–1988), Schweizer Schriftsteller